Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 211 dans le monde.

 Route fédérale 211, en Allemagne
 RS-211 au Brésil
 Route 211 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 211 au Québec, Canada
 Route 211 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 211 en France
 Route départementale 211 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 211 en Slovénie